L'Atomic drop è una mossa di wrestling professionistico.

Questa è una delle mosse più classiche del pro-wrestling e consiste nel sollevare da dietro l'avversario e fare impattare il coccige di quest'ultimo contro il ginocchio dell'esecutore.

Di questa mossa esistono alcune varianti.

Inverted atomic drop 
Conosciuta anche come Manhattan drop, si differenzia dal classico atomic drop poiché il sollevamento anziché da dietro l'avversario viene eseguito da davanti e l'impatto con il ginocchio avviene sull'inguine dell'avversario.

Sitout full nelson atomic drop 
Meglio conosciuta come full nelson bomb, l'avversario viene bloccato in una full nelson, viene sollevato e l'esecutore cade a sedere facendo impattare il coccige dell'avversario a terra.

Note

Voci correlate 
 Mosse di attacco del wrestling
 Mosse aeree di wrestling
 Prese di sottomissione del wrestling
 Tipi di match di wrestling
 Glossario del wrestling

Mosse di wrestling